Desmodium gangeticum, (Linneo), DC. è una pianta orientale della famiglia delle leguminose che presenta alcune proprietà mediche.

Note

Altri progetti

Desmodieae